Références 

Colorado
Avalanche du Colorado